Oldřichov est un toponyme qui peut désigner :

Oldřichov, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Oldřichov, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Oldřichov v Hájích, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Nový Oldřichov, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie